X-Klasse bezeichnet:
 X-Klasse, Klasse britischer Kleinst-U-Boote
 COSCO-X-Klasse, Klasse von Halbtaucherschiffen der Reederei COSCO Shipping Specialized Carriers
 Mercedes-Benz X-Klasse, Pick-up von Mercedes-Benz

Siehe auch:
 Klasse X
 X-Type
 X-Serie
 X-Reihe
 Typ X